HMS Canada ha sido el nombre de cuatro buques de la Royal Navy británica, en honor a la antigua colinia británica de Canadá:

  fue un navío de línea armado con 74 cañones botado en 1765 y convertido en buque prisión en 1810, fue vendido y desguazado en 1834.
 HMS Canada debería haber sido un navío de línea de 112 cañones. Fue puesto en grada en 1814, pero fue cancelado en 1832 y desguazado sobre la misma grada.
  fue una corbeta propulosada por hélice botada en 1881 y vendida en 1897.
  fue un acorazado, originalmente ordenado por la Armada de Chile con el nombre Almirante Latorre. Fue botado en 1913, pero fue adquirido por el gobierno británico en 1914 tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fue vendido de nuevo a Chile en 1920, donde recuperó su nombre original, y donde sirvió hasta que fue desguazado en 1959.

Nombres de buques británicos